La princesa Josefina de Dinamarca, condesa de Monpezat (; 8 de enero de 2011, Copenhague, Dinamarca), es la cuarta hija del príncipe heredero Federico de Dinamarca y de la princesa heredera María Isabel de Dinamarca. Tiene dos hermanos mayores, los príncipes Cristián e Isabel, y es hermana melliza del príncipe Vicente (el cual nació 26 minutos antes que ella). Ocupa el quinto puesto de sucesión al trono de Dinamarca por detrás de su padre y sus hermanos.

Biografía

Nacimiento 
En julio de 2010 la casa real danesa anunció a través de un comunicado oficial que la princesa María estaba embarazada por tercera vez. Dicho comunicado también revelaba que la princesa esperaba mellizos.

La princesa nació el 8 de enero de 2011 en Copenhague a las 10:56, 26 minutos después de su hermano mellizo, el príncipe Vicente. Al nacer pesó 2554 gramos y midió 46 centímetros.

Nombres
 Josefina (en danés: Josephine): En honor a la emperatriz Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón Bonaparte, ya que tanto la Casa Real de Dinamarca a través de la reina Ingrid de Suecia, como las casas de Bélgica, Luxemburgo y Noruega descienden de la primera esposa de Bonaparte a través de su hijo Eugenio de Beauharnais.
 Sofía (en danés: Sophia): nombre común en la realeza europea. Diversas reinas consortes danesas recibieron este nombre.
 Ivalo: nombre común de la región danesa de Groenlandia.
 Matilde (en danés: Mathilda): este nombre forma parte de una popular canción de Australia (Waltzing Matilda), país natal de su madre la princesa heredera María.

Bautismo 
Fue bautizada el 14 de abril de 2011 en la iglesia de Holmen, situada en Copenhague, junto a su hermano mellizo. Como es tradición en la familia real danesa, sus nombres fueron revelados durante la ceremonia de bautismo. 

Utilizó un traje de cristianar que perteneció a su bisabuela la reina Ingrid y del que se desconoce su origen. Es la única de los hijos de los príncipes herederos de Dinamarca que no utilizó el traje creado para el rey Cristián X y que posteriormente usaron los demás reyes daneses.

Sus padrinos de bautismo fueron: su tía paterna, la princesa Marie; su tía materna, Patricia Donaldson; el conde Bendt Wedell; Birgitte Handwerk, esposa de Jeppe Handwerk, buen amigo del príncipe Federico; el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Josephine Rechner, amiga de la princesa María.

Hermanos 
- Cristián Valdemar Enrique Juan, nacido el 15 de octubre de 2005.

- Isabel Enriqueta Ingrid Margarita, nacida el 21 de abril de 2007.

- Vicente Federico Minik Alejandro, nacido el 8 de enero de 2011.

Educación 
En agosto de 2017 empezó a asistir a la escuela Tranegård; mismo colegio público que sus hermanos mayores junto a su hermano mellizo el príncipe Vicente, aunque en clases separadas.

Princesa de Dinamarca 
Desde pequeña asiste a diversos actos y celebraciones familiares junto a sus padres y sus hermanos.

En noviembre de 2011, cuando aún no había cumplido un año de edad, realizó su primer viaje oficial a Australia (país natal de su madre), junto a sus padres y su hermano mellizo Vicente. También ha acompañado a su familia en viajes a Groenlandia y en la celebración del Día Nacional.

Títulos y tratamientos 
 8 de enero de 2011 - presente: Su Alteza Real la princesa Josefina de Dinamarca, condesa de Monpezat.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la reina Margarita II (14/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del 75° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2015).
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Oro de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/2017).
  Medalla Conmemorativa del Príncipe Enrique (11/06/2018).
  Medalla Conmemorativa del 80° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2020).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro de la Reina Margarita II (14/01/2022).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Casa Real Dinamarca (en danés, inglés y francés) 

 Página oficial de SAR, la princesa Josefina (en inglés)

Familia Real Danesa
Princesas de Dinamarca del siglo XXI (casa de Monpezat)
Gemelos
Niños de la realeza
Nacidos en Copenhague